Southern Comfort steht für:

 Southern Comfort, ein amerikanischer Likör

Filme:
 Originaltitel von Die letzten Amerikaner, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1981
 englischer Titel von Lykkefanten, dänischer Spielfilm aus dem Jahr 1997
 Southern Comfort (2001), US-amerikanischer Dokumentarfilm
 Southern Comfort (2014), US-amerikanischer Spielfilm